

Patronyme

A 
 Abel Rey (1873-1940), philosophe français et historien de la science ;
 Adolphe Rey (1878-1969), guide de haute montagne italien, fils d'Émile Rey ;
 Adolphe Augustin Rey (1864-1934), architecte français ;
 Adrien Rey (1865-1959), architecte français ;
 Aitor Rey (1993-), coureur cycliste espagnol ;
 Alain Rey (1928-2020), linguiste et lexicographe français ;
 Alberto Marcos Rey (1974-), footballeur espagnol ;
 Alexandre Rey (1812-1904), homme politique français ;
 Alexandre Rey (1972-), footballeur suisse ;
 Alejandro Rey (1930-1987), acteur et réalisateur américain ;
 Amélia Rey Colaço (1898-1990), actrice portugaise ;
 Anaïs Rey (1828-1865), actrice de théâtre française ;
  ;
 Anne Rey (1944-2012), musicologue et pianiste française ;
 Anne-Flore Rey (1962-), skieuse alpine française ;
 Antonia Rey (1927-2019), actrice américaine d'origine cubaine ;
 Aristide Rey (1834-1901), homme de lettres et homme politique français ;

B 
 Bárbara Rey (1950-), actrice et présentatrice espagnole ;
 Benoist Rey (1938-), écrivain français ;

C 
  ;
 Claudine Rey (1938-), communiste, syndicaliste et féministe française ;
 Claudius Rey (1817-1895), entomologiste français ;

D 
 Daniel Marie Rey (1802-1874), homme politique français ;
 Denis Rey (1966-), skieur alpin français ;
 Dominique Rey (1952-), évêque du diocèse de Fréjus-Toulon ;

E 
 Édouard Rey (1836-1901), homme politique français ;
 Émile Rey (1838-1922), homme politique français ;
 Émile Rey (1846-1895), guide de haute montagne italien ;
  ;
 Évelyne Rey (1930-1966), comédienne française ;

F 
 Fabien Rey (1981-), coureur cycliste français ;
 Fernando Rey (1917-1994), comédien espagnol ;
 Florence Rey (1975-), ex-criminelle française ;
 France Burghelle Rey (1952-), poétesse, romancière et critique littéraire française ;
 Françoise Rey (1951-), autrice française de littérature érotique ;

G 
 Gabriel-Venance Rey (1763-1836), général de division français ;
 Gaston Rey (1904-1978), comédien français ;
  ;
 Guillaume Rey (1756-1802), général français ;
 Guido Rey (1861-1935), photographe, écrivain et alpiniste italien ;

H 
 Hélène Rey (1970-), économiste ;
 Hélène Rey (1819-?), sage-femme suisse ;
  ;
 Henri Baptiste Rey (1845-1926), homme politique français ;
 Henri-François Rey (1919-1987), écrivain français ;
 Henri-Paul Rey (1904-1981), sculpteur français ;
 Hervé Rey (1973-), comédien français ;

J 
 Jacinto Rey (1972-), écrivain espagnol ;
 Jacques Rey (1942-), homme politique français ;
  ;
 Jean-André Rey (1758-18?), général français ;
 Jean-André Rey (1914-), traducteur et auteur français de roman policier ;
 Jean-Baptiste Rey (1734-1810), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Jean-Charles Rey (1914-1994), homme politique monégasque ;
 Jean-Lionel Rey (1970-), nageur français ;
  ;
 Jean-Pierre-Antoine Rey (1767-1842), général français ;
 Joël Rey (1965-), joueur de rugby à XV français ;
 Joseph Rey (1899-1990), homme politique français ; 
 José Manuel Rey (1975-), joueur de football vénézuélien ;
  ;

L 
 Léon Rey (1887-1954), archéologue français ;
 Louis Rey (1885-1972), architecte français ;
 Louis Emmanuel Rey (1768-1846), général français ;
 Luis Gabriel Rey (1980-), footballeur colombien ;
 Lucas Rey (1997-), joueur français de rugby à XV, fils de Joël Rey ;
 Lucas Rey (1982-), joueur argentin de hockey sur gazon ;
 Lysiane Rey (1922-1975), actrice française ;

M 
 Marc-Michel Rey (1720-1780), éditeur genevois ;
 Marius Rey, (1836-1927), peintre français ;
 Marie Michèle Rey (1938-2019), femme politique haïtienne ;
 Marie-Pierre Rey (1961), historienne et politologue française, spécialiste de la Russie.

N 
  ;

O 
  ;

P 
 Pablo Rey (1968-), peintre espagnol ;
 Philippe Rey (1793-1860), homme politique français ;
 Philippe Rey (1954-), joueur de hockey sur glace français ;
 Pierre Rey (1930-2006), journaliste et écrivain français ;
 Pierre-Jean Rey (1946-), photographe français ;
 Pierre-Philippe Rey (19?-), anthropologue français ;

R 
 Raymonde Anna Rey (1915-2001), romancière française ;
 Régis Rey (1929-2022), sauteur à ski français ;
 René Rey (1928-2016), skieur alpin suisse ;
 René-Charles Rey (1934-), auteur français de roman policier et scénariste de séries policières télévisées ;
 Robert Rey (1888-1964), historien d'art, critique et écrivain français ;
 Robert Rey, (1934-) sauteur à ski français ;
 Roberto Rey (1961-), chirurgien plasticien et présentateur brésilien ;
 Roger Rey (1931-2022), joueur de rugby français ;

S 
 Sara Rey Alvarez (1894-1949), femme de lettres et femme politique uruguayenne.

T 
 Thierry Rey (1959-), judoka français ;
 Timothée Rey (1967-), auteur français (science-fiction, fantasy, fantastique) ;

V 
 Violette Rey (1943-), géographe française ;

W 
 Werner K. Rey (1943-), financier suisse ;

X 
 Xavi Rey (1987-), joueur espagnol de basket-ball ;

Nom composé 

 Micheline Calmy-Rey (1945-), politicienne suisse ;
 Francisco García Calderón Rey (1883-1953), écrivain, philosophe et diplomate péruvien ;
 Emmanuel Guillaume-Rey (1837-1916), archéologue français ;
 Henri Lachièze-Rey (1927-1974), peintre français ;
 Marc Lachièze-Rey  (1950-), astrophysicien, théoricien et cosmologue français ;
 Pierre Lachièze-Rey (1885-1957), philosophe français ;
 Corinne Rey-Bellet (1972-2006), skieuse alpine suisse ;
 Jean-Jacques Rey-Bellet (1950-), personnalité politique suisse ;
 Nicolas Rey-Bèthbéder (1970-), écrivain et lexicographe occitan ; 
 Josette Rey-Debove (1929-2005), linguiste et lexicographe française ;
 Rose Rey-Duzil (1895-1981), comédienne canadienne ;
 Baptiste Rey-Gorrez (1987-), joueur de rugby à XV ;
 Constant Rey-Millet (1905-1959), peintre et écrivain français ;
 Eduardo Rey Muñoz (1957-), footballeur péruvien ;
 Irmi Rey-Stocker (1929-), médecin suisse ;

Pseudonyme 

 Rey Mysterio, catcheur américain d'origine mexicaine.
 Rey, personnage de fiction de l'univers Star Wars.

Maison d'édition 
 Éditions Philippe Rey, une maison d'édition française, généraliste et indépendante

Toponyme 

 Rey, un quartier de Téhéran (Iran) ;
 Rio del Rey, une anse marine au Cameroun.

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme anglais
Patronyme français